Nordt ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Nordt (* 1982), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Otto Nordt (1902–1976), deutscher Marineoffizier, Ritterkreuzträger